Navon oder Nawon ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Navon (* 1933), israelischer Diplomat
 David Navon (* 1943), israelischer Psychologe
 Jitzchak Nawon (Jitzhak Navon; 1921–2015), israelischer Politiker und Staatspräsident